Köhn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Köhn – nazwisko